Cernko ist der Familienname folgender Personen:

Leonard Cernko (* 1979), österreichischer Koch
Willibald Cernko (* 1956), österreichischer Bankmanager